Ке́вин Э́ллиот По́ллак (; род. ) — американский актёр и комик.

Общая информация 
Играл в жанре стендап в возрасте 10 лет. В 1988 году, получив роль в фильме «Уиллоу» режиссёра Рона Ховарда, начал актёрскую карьеру. Увлекается игрой в покер.

Фильмография 

 доктор Ричепуто

 спортивный комментатор

 доктор Берман
 Уэйн Боггс

 Райли / Аллигатор
 Купидон
 Рэбби Джeйкобсен
 Ронни Розенгольд
 Архимед

 Уолтер Смит
 Майкл
 играет сам себя
Карл Кройцфильд
 Купидон
 Лeo Катлер, окружной прокурор Лос-Анджелеса
 Том
 Элмo
 Том Гилберт

 доктор Стив Симмонс
 Курт
 шериф Том Вагнер
 Хансакер

 Павел

 Алвин Билетникофф

Примечания

Ссылки 

Стендап-комики США
Подкастеры США
Выпускники Университета штата Калифорния в Сан-Хосе
Лауреаты премии Гильдии киноактёров США за лучший актёрский состав в комедийном сериале
Киноактёры США